Анисе́ Андрианантена́ина Абе́ль (; ) — мадагаскарский футболист, полузащитник, способный также сыграть на позиции второго нападающего.

Клубная карьера 
Родившись в Антананариву, Анисе начал свою карьеру в команде из своего родного города «Ажесайя», после чего отправился во французский «Осер», где провёл три года в составе молодёжной команды клуба, сыграв в 42 матчах и забив 4 гола.

8 сентября 2011 года Анисе подписал трёхлетний контракт с болгарским «Черноморцем» из Бургаса, перейдя туда в статусе свободного агента. Через два дня состоялся его дебют в чемпионате Болгарии в матче против «Видима-Раковски», который его команда выиграла со счётом 4:0. Свой первый гол в составе клуба он забил 17 сентября в выездном матче против «Светкавицы», который завершился победой «Черноморца» 3:0. 6 января 2012 года он покидает «Черноморец» под предлогом ухода. Анисе стал объектом трансферного спора между софийским ЦСКА и «Черноморцем» после того как был представлен в качестве игрока армейского клуба 23 января 2012 года.

Перед началом чемпионата Болгарии 2013/14 Анисе был неожиданно приобретён пловдивским «Ботевом». 14 сентября 2013 года он отметился дублем в домашнем дерби против «Локомотива», принеся своей команде победу со счётом 2:0. Во время своего пребывания в Пловдиве Анисе зарекомендовал себя как важного игрока команды, дойдя с «Ботевом» до финала Кубка Болгарии и получив с клубом путёвку в Лигу Европы.

В июле 2014 года Анисе перешёл в стан действующего чемпиона Болгарии «Лудогорец», в результате финансовой неопределённости в «Ботеве».

Международная карьера 
Свой первый вызов в сборную Мадагаскара Анисе получил 4 июля 2007 года.

Анисе был включён в состав сборной Мадагаскара на Кубок африканских наций 2019. В первом матче против Гвинеи он забил гол на 49-й минуте, а команды сыграли вничью 2:2.

Достижения 
 Лудогорец
 Чемпион Болгарии (6): 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
 Обладатель Суперкубка Болгарии (2): 2018, 2019

Статистика

Примечания 

Футболисты Мадагаскара
Игроки сборной Мадагаскара по футболу
Футболисты Франции
Игроки ФК «Черноморец» Бургас
Игроки ФК ЦСКА София
Игроки ФК «Ботев» Пловдив
Игроки ФК «Лудогорец»